Oke steht für:
 Oke (Alberta), Ort in Yellowhead County, Alberta, Kanada
 Oke (Mythologie), Gottheit (Orisha) der Religion der Yoruba

Oke ist der Familienname folgender Personen:
 Deborah Oke (* 2004), nigerianische Leichtathletin
 Gregory Oke, britischer Filmregisseur, Tontechniker und Kameramann
 Janette Oke (* 1935), kanadische Schriftstellerin
 Timothy R. Oke (* 1941), britisch-kanadischer Geograph, Klimatologe und Meteorologe
 Tosin Oke (* 1980), nigerianisch-britischer Leichtathlet

oke steht für:
 Okpe (südwestedoide Sprache) (ISO-639-3-Code), edoide Sprache des Südwestzweigs, Sprache der Urhobo (Volk) im südlichen Nigeria

OKE steht für:
 OKE, ein deutsches Unternehmen
 Flughafen Okinoerabu (IATA-Code), japanischer Flughafen

Siehe auch:
 Ocke
 Okay (Begriffsklärung)
 Gomari